Kapunda steht für

Kapunda (Schiff), britisches Segelschiff
Kapunda (Angola), eine Gemeinde im Kreis Luquembo, Angola
Kapunda (Australien), Ort in der Nähe des Barossa Valley, South Australia